Kipuka peut désigner :
 un kīpuka, un îlot de végétation encerclé par des coulées de lave ;
 Kipuka, un secteur du territoire de Bulungu du district de Kwilu dans la province de Bandundu en République démocratique du Congo.